Join Together è una raccolta del gruppo britannico The Who che comprende i singoli pubblicati tra il 1970 ed il 1973. Pubblicata dalla Polydor Records nel 1982, la raccolta contiene singoli precedentemente non pubblicati in nessun album.

Tracce

 Join Together (Pete Townshend) - 4:17 (singolo pubblicato nel giugno 1972)
 I Don't Even Know Myself (Townshend) - 4:30 (b-side di Won't Get Fooled Again, luglio 1971)
 Heaven & Hell (John Entwistle) - 3:35 (b-side di Summertime Blues, giugno 1970)
 When I Was a Boy (Entwistle) - 3:30 (b-side di Let's See Action, ottobre 1971)
 Let's See Action (Townshend) - 3:58 (singolo pubblicato nell'ottobre 1971)
 The Relay (Townshend) - 3:38 (singolo pubblicato nel novembre 1972)
 Wasp Man (Keith Moon) - 3:02 (b-side di The Relay, novembre 1972)
 Here for More (Roger Daltrey) - 2:24 (b-side di The Seeker, aprile 1970)
 Water (Townshend) - 4:39 (b-side di 5.15, ottobre 1973)
 Baby Don't Do It (Eddie Holland, Lamont Dozier) - 6:09 (b-side di Join Together, giugno 1972)